Орвието:

 Орвието — город в Италии.
 Орвието — сорт белого сухого вина.